Camillo Berneri – (1897-1937) – anarchico, filosofo e scrittore italiano
Giuseppe Berneri – (1637-1701) – poeta e commediografo italiano
Marie Louise Berneri – (1918-1949) – anarchica e scrittrice italiana